Heshan (鹤山) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Heshan (合山) est une ville de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Heshan (鹤山) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Heshan (赫山) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme